Турнір другої ліги другого чемпіонату України з футболу 1992—1993 проводився з 17 серпня 1992 по 3 липня 1993 року.

Учасники 
У турнірі другої ліги чемпіонату України брали участь 18 команд:

 — команди, що опустилися з першої ліги.

Перед початком сезону команда «ЗС-Оріяна» носила назву СКА (Київ), команда «Хімік» — «Полісся», «Таврія» — «Кристал».

Після першого кола команда «Шахтар-2» змінила назву на «Металург».

21 травня 1993 року команда «ЗС-Оріяна» (Київ) змінила назву на ЦСК ЗСУ.

Підсумкова таблиця 

|}

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Підсумки 
Здобули путівки в першу лігу: «Хімік» (Житомир), «Дніпро» (Черкаси). 

Вибули до перехідної ліги: ЦСК ЗСУ (Київ).

Вибули з першої ліги: «Рось» (Біла Церква), «Шахтар» (Павлоград). 

Піднялися з перехідної ліги: «Нафтохімік» (Кременчук), «Динамо» (Луганськ), «Войковець» (Керч). «Антрацит» (Кіровське) знявся із змагань перед початком нового сезону і його місце у другій лізі зайняла шоста команда перехідної ліги «Прометей» (Шахтарськ). «Нива-Борисфен» (Миронівка) була розділена на дві команди. «Нива» (Миронівка) залишилась в перехідній лізі, а до другої ліги був включений «Борисфен» (Бориспіль).

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1992—1993: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 1992—1993: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 1992—1993: перехідна ліга
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1992—1993
 Кубок України з футболу 1992—1993

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпионат Украины 1992/93 - Вторая лига — Украинский футбол от Алексея Кобызева

Сезони Другої ліги України з футболу
1992 у футболі
1993 у футболі
1992 в українському спорті
1993 в українському спорті